San Martino I ima više značenja:
 San Martino I (Kjeti)
 San Martino I (Padova)